Hatem ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulaziz Hatem (* 1990), katarischer Fußballspieler
 Jad Hatem (* 1952), libanesischer Philosoph, katholischer Theologe und Literat